Палладиево окно — элемент архитектурной композиции, обязанный своим происхождением творчеству итальянского архитектора XVI в. Андреа Палладио. Типичное «палладиево окно» — трёхчастное окно, в котором центральный арочный проём фланкирован двумя боковыми прямоугольными проёмами, отделёнными от центрального малыми колонками или пилястрами. Вся композиция объединена общей аркой и прямоугольным обрамлением. Иначе: арочный проём, фланкированный колоннами или пилястрами, в который как бы вставлена меньшая арка с колонками и отрезками антаблемента. Такой приём Палладио положил в основу композиции фасадов Базилики в Виченце (1549). В более широком применении, имеющем универсальное значение, подобную композицию именуют серлианой, по имени архитектора Себастьяно Серлио. Ряд палладиевых окон фасада образует ритмически сложную, полифоническую тему, обесценивающую плоскость стены и тем самым в значительной степени «снимающую» ощущение границ внешнего и внутреннего пространств.

Архитектор Баччо д’Аньоло применил такой же мотив на северном фасаде Палаццо Веккьо во Флоренции (1543). «Окно Баччо д’ Аньоло», в отличие от палладиева, охвачено двойным архивольтом: малым, опирающимся на внутренние колонки, и большим, охватывающим весь проём. Композиция заключена, как в брамантовом окне, пилястрами с антаблементом.

Палладио во многих проектах использовал ритмический ряд оконных проёмов, обрамленных разномасштабными колоннами, за счет чего почти полностью «снимал» ощущение преграды. Любимый приём Палладио — тематический коллаж, соединение в одной композиции нескольких мотивов: колоннады, аркады, лоджии, балюстрады. Его композиции основаны на зрительном движении, многообразном развитии нескольких исходных тем и свободном сочетании разнородных мотивов. Ярким выражением этой композиционной идеи и является брамантово окно. Достижения А. Палладио открыли новые живописные возможности в архитектуре, использованные последующими мастерами маньеризма и барокко. Отсюда понятие «ордерной разработки» фасада и приверженность мастеров «фасадной архитектуре». Живописная игра форм колонн, карнизов, проёмов в таких зданиях особенно эффектна при боковом смотрении, в ракурсах и анаморфозах освещения.

Русская лексическая форма «палладиево окно» утвердилась благодаря творчеству архитектора-палладианца Джакомо Кваренги, с 1779 года работавшего в России. Кваренги боготворил Палладио и перерабатывал его проекты в зависимости от поставленных перед ним условий. Наиболее характерные примеры «палладиевых окон» в России: угловые окна Новобиржевого Гостиного двора на Васильевском острове в Санкт-Петербурге (1815), окна боковых ризалитов северного фасада дворца в Останкине под Москвой (архитектор Ф. Кампорези, 1792).

Примечания 

Архитектурные элементы
Окно